François Augustin Bridoux (1813-1892), graveur français ;
 Marie Joseph Eugène Bridoux (1856-1914), général français tué à l'ennemi durant la Première Guerre mondiale ;
 Caserne Bridoux à Metz, aujourd'hui un campus de l'Université, nommée d'après lui ; 
 Victor Bridoux (1871-1936), imprimeur, libraire et journaliste républicain,
 Eugène Marie Louis Bridoux (1888-1955), général français, secrétaire d'État à la Guerre sous le Régime de Vichy, fils de Marie-Joseph Bridoux ; 
 Charles Bridoux (1942-2003), illustrateur français, connu notamment comme un dessinateur de timbres-poste.

Voir aussi 
 Famille Bridoux, une famille de militaires français
 
Patronyme français